В главных ролях — другий альбом (перший EP) харківського рок-гурту Traff!c. Альбом вийшов 29 квітня 2009 року під лейблом «Vesna Music&mp3 Records» та «Vegetables Records». Даний альбом дуже відрізняється від минулого Ню-метал звучання. Цьому альбому притаманні як експериментальна гра на інструментах, так і вокал Анни Бо більш схильний до емо-звучання. До альбому увійшли 5 композицій, та було знято кліп до пісні «В главный ролях», який був виданий як окремий сингл під назвою «Starring». Також знято відео до акустик-версії пісні «Волной».

Список композицій 
 В Главных Ролях 3:35
 Танцуй, Не Стой 3:34
 Если Боишься Высоты, То Стоит Знать Один Секрет 4:20
 Увидимся В Финале 3:40
 Волной (Acoustic Version) 3:18

Кліпи 
 2010 — «Волной»
 2010 — «В главный ролях»

Посилання 
Альбом на Ласт. Фм